Kabinett Engholm bezeichnet folgende Landesregierungen Schleswig-Holsteins unter Björn Engholm (SPD):
Kabinett Engholm I (1988–1992)
Kabinett Engholm II (1992–1993)